Kovács Ilona
 Lucy Doraine (1898–1989), eredeti nevén Kovács Ilonka, Kovács Ilona, magyar filmszínésznő a némafilm-korszakban
 Kovács Ilona (1938) Széchényi Ferenc-díjas könyvtáros
 Kovács Ilona (1938) Bődi Ferencné, erdőmérnök
 Kovács Ilona (1948) irodalomtörténész
 Kovács Ilona (1960) válogatott kosárlabdázó, pszichológus, egyetemi tanár
hasonló nevűek
 Lászlóné Kovács Ilona (1947) jogász, Baranya megye főjegyzője
 Pálné Kovács Ilona (1954) az MTA doktora, az MTA Regionális Kutatások Központjának igazgatója

Jegyzetek